Фалет:
 Фалет — одно из названий бога плодородия в Древней Греции.
 Фалет — критский поэт-музыкант и знахарь.